A Nothing jelentései:

 Nothing, az Anthrax 1995-ös dala
 Nothing, a Meshuggah 2002-es nagylemeze
 Nothing, Janet Jackson 2010-es dala
Nothing, egy japán punk rock együttes egyik dala
Nothing (Unloco-dal)
Nothing, Janne Teller dán írónő egyik regénye
Nothing, 2003-ban készült film